Das Baudenkmalensemble Innenstadt Lüchow (Wendland) in Lüchow steht als Gruppe unter Denkmalschutz. Die Innenstadt wurde durch den Wiederaufbau nach einem Stadtbrand am 24. April 1811 geprägt. Bei diesem Brand wurden 184 Wohnhäuser und 230 Nebengebäude vernichtet. In dieser Liste sind alle Baudenkmale der Innenstadt aufgeführt.

Baudenkmale

Ohne Adresse

An der Johanniskirche 

Die Straße an der Johanniskirche wurde so bereits vor dem Brand angelegt.

Badestraße

Bergstraße 

Die Bergstraße schließt östlich an die Lange Straße an. Mit den Gebäuden der Salzwedeler Straße bildet sie die östliche Vorstadt. Die Straße steigt leicht von der Langen Straße an, hier befindet sich auch der höchste Punkt der Lüchows. Hier befindet sich auch das E-Werk und dias Wasserwerk mit dem Wasserturm. Die Häuser sind teilweise traufständige, zweigeschossige Fachwerkhäuser, östlich der Salzwedeler Straße auch nur eingeschossig.

Bleicherstraße

Burgstraße

Drawehner Straße 

Die Drawehner Straße liegt westlich der Langen Straße an. Sie führt in einem Bogen nach Südwesten. Die Straße bildet die Vorstadt mit gleichem Namen. In der Straße stehen fast gänzlich traufständige Fachwerkhäuser.

Dr. Lindemannstraße

Johannisstraße

Junkersstraße

Kalanderstraße

Kirchstraße

Lange Straße 

Die Lange Straße ist wohl der Kern der Siedlung Lüchow. Hier befand sich der einzige Übergang über die Jeetzel. Die Häuser sind bei dem Brand im Jahre 1811 bis auf das Haus Lange Straße 75 abgebrannt. Mittelpunkt der Stadt und der Straße ist das Rathaus, es wurde mit einer klassizistischen Fassade im Jahre 1816 fertig gestellt.

Lappstraße

Mauerstraße

Ritterstraße

Rosenstraße

Salzwedeler Straße

Schmiedestraße

Theodor-Körner-Straße

Wallstraße

Literatur 

 Niedersächsisches Landesamt, Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Verzeichnis der Baudenkmale gem. § 4 (NDSchG). Landkreis Lüchow-Dannenberg. Stand: 1. Oktober 1986. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen. Band 21, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1986, ISBN 3-528-06206-1.
 Falk-Reimar Sänger: Landkreis Lüchow-Dannenberg. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen. Band 21, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1986, ISBN 3-528-06206-1.

Einzelnachweise 

Baudenkmal in Lüchow (Wendland)